Sune Reitz (født 1988, Nakskov) er dansk digter og forfatter.
Netop metropolens mange muligheder, søgen efter et ståsted, observationer fra nattelivet, fremtidsdrømme og kærlighed har siden været dominerende for Reitz' foreløbige forfatterskab.

I november 2010 debuterede han med digtsamlingen Lakonisk forvirret på Forlaget Ravnerock. Både før og efter udgivelsen har Reitz været at finde på den danske spoken word-scene, med optrædener på bl.a. La Fontaine, Wesselstuerne, Støberiet, Café Retro, Ord på Flisen og Operaen på Christiania som også var stedet for hans første releasefest.
September 2011 udkom hans anden digtsamling Sub rosa på forlaget DarkLights, samlingens omslag blev tegnet af den aalborgensiske digter og billedkunster Kasper Anthoni.

Udover sit forfatterskab er Sune Reitz medstifter af digterfællesskabet PLOT (Poetiske Levemænds Obskure Tanker), dannet januar 2010 – et forum for deling af kunst, gensidig kritik samt generel litteraturdebat.

Sune Reitz fungerer desuden som kulturblogger hos Kultur22.dk, samt litteraturanmelder hos MetrOrd.dk

Sune Reitz er endvidere cand.mag. i Historie ved Københavns Universitet.

Bibliografi 
 Lakonisk forvirret (Digte, Forlaget Ravnerock, 2010) 
 Sub rosa (Digte, forlaget DarkLights, 2011)

Referencer

Eksterne henvisninger 
 Sune Reitz, official

Digtere fra Danmark
Personer fra Nakskov
Dansksprogede forfattere fra Danmark